Buwełno – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz
 Buwełno – jezioro typu rynnowego